Кинг има више значења:
 Округ Кинг (Вашингтон)
 Округ Кинг (Тексас)
 Кинг (Висконсин)
 Кинг (Северна Каролина)